Lynceus of Lygkeus was een van de 50 zonen van Aigyptos. Net als al zijn broers trouwt hij een van de Danaïden, Hypermnestra. Omdat hij de maagdelijkheid van zijn echtgenote spaart op de huwelijksnacht helpt ze hem ontsnappen, terwijl zijn broers worden vermoord. Lynceus keert later terug naar Argos en vermoordt iedereen die iets met de dood van zijn broers te maken had, inclusief Danaos, vader van de Danaïden. Lynceus wordt koning van Argos met Hypermnestra aan zijn zijde. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Abas.

Stamboom

Mythische koning van Argos